Алексе́й Аксёнов: Аксёнов, Алексей Александрович (род. 1987) — российский легкоатлет, спринтер.
 Аксёнов, Алексей Иванович (1904—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Аксёнов, Алексей Михайлович (1898—1938) — советский военный деятель, дивинженер, начальник Управления связи РККА.
 Аксёнов, Алексей Николаевич (1909—1962) — советский композитор, музыковед и музыкальный педагог.